BLN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Benalla (Australia)
 bln – codice ISO 639-3 della lingua bicolana di Catanduanes meridionale